BN-600-reactor
 Benelli BN600